Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier I, se dispute à Hilton Head du  au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lori McNeil et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1994
Tennis en mars 1994
Tennis en avril 1994